Tripoli, bel suol d'amore, film del 1954 diretto da Ferruccio Cerio;
A Tripoli, anche conosciuto come Tripoli bel suol d'amore, brano musicale patriottico scritto da Giovanni Corvetto e musicato da Colombino Arona nel 1911.